Typ 13 (auch Type 13 oder Typ XIII) steht für:
 dreipolige Stecker/Steckdose mit Schutzkragen, 10 A der Schweizer Norm SEV 1011
 Bugatti Type 13, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Peugeot Typ 13, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Spinozerebelläre Ataxie Typ 13, eine Erbkrankheit
 Typ 13 des Murata-Gewehrs, eine Waffe des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 13 Radar, ein Radar der Kaiserlich Japanischen Marine